Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Marc Gienke e Florian Jeschonek 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Nebojša Đorđević /  Paul Rosner (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (Campioni)

 Antonio Prieto /  Kyle Spencer (primo turno)
 Barry Cowan /  Tuomas Ketola (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2000